Carmen Arriagada – scrittrice cilena
 Cristián Arriagada – attore cileno
 Eduardo Antonio Fournier Arriagada – ex calciatore cileno, portiere
 Eduardo Enrique Vilches Arriagada – ex calciatore cileno, difensore
 Luciano Arriagada – calciatore cileno, attaccante
 Victor José Arriagada Rios – fumettista cileno